Euro Stoxx 50 – indeks giełdowy grupujący 50 największych przedsiębiorstw, państw strefy euro.

Skład

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Stoxx page
 Bloomberg page for SX5E:IND

Indeksy giełdowe